Neuhöfer steht für:
 Neuhöfer & Sohn, österreichisches Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie

Neuhöfer ist der Familienname von:
 Klaus Neuhöfer (* 1940), deutscher Hotelier und Denkmalschützer